Ordet Marathon har flere betydninger:

 Marathon – by i Grækenland
 Slaget ved Marathon – slag ved Marathon i år 490 f.v.t.
 Maratonløb – løb med en distance på 42,195 km
 Marathon (Ontario) – by i Ontario, Canada
 Marathon (tøj) – tøjmærke ejet af JBS